La Serie A 1909/10 fue la 13.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Central

Oeste

Final

Young Boys Bern ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1910
Fútbol en 1909
Fútbol en 1910
Suiza en 1909
Suiza en 1910